Шумицький Микола Андрійович
 Шумицький Станіслав Васильович